Котоко может означать:
 Котоко — народ в Камеруне и Чаде,
 Kotoko — японская J-POP певица
 Котоко (королевство)